Дмитрий Дмитриевич Старлычанов вариант Старлочанов (1876—после 1 января 1918) — учитель, губернский секретарь, член Государственной думы IV созыва от Ставропольской губернии.

Биография 
Выпускник 6-классного городского училища. В 1895 окончил Тифлисский учительский институт. В 1895-1902 учительствовал в народном училище. В 1902-1912 преподавал в  городском училище города Святой Крест. Инициатор открытия публичной городской библиотеки там же, председатель библиотечного комитета. Состоял в сельско-хозяйственном обществе при Ревизионной комиссии Ставропольского общества взаимного кредита. Публиковал статьи в некоторых ставропольских газетах.

В Государственной Думе 
20 октября 1912 года был избран в Государственную думу IV созыва от общего состава выборщиков Ставропольского губернского избирательного собрания.   Вошёл в состав Трудовой группы, являлся её секретарём. Состоял членом думских комиссий по Народному образованию; о шлюзовании порожистой части р. Днепра; об изменении общего устава о пенсиях и единовременных пособиях; о кооперативных товариществах и их союзах, а также сельскохозяйственной комиссии. Был отстранён от работы в Думе на 15 заседаний на основании статьи 38 Учреждения государственной Думы от 20 февраля 1906 года (конкретная причина отстранения нуждается в уточнении).

После февраля 1917 
С 9 марта 1917 года назначен комиссаром Временного комитета государственной Думы и Временного правительства по Ставропольской губернии. Участвовал в работе Ставропольского земского собрания. Там он, в частности, заявил:
 
26 марта 1917 ВКГД пытался  отозвать Старлычанова с должности губернского комиссара, но столкнулся с противодействием Временного правительства и Ставропольского губернского комитета общественной безопасности. С конца апреля 1917 года исполняющий должность губернского комиссара.

28 октября (10 ноября) 1917 года, когда в Ставрополь пришло известие о перевороте в Петрограде, в Ставрополе было проведено чрезвычайное заседание городской Думы, на нём Д. Д. Старлычанов описал положение в городе как «крайне тревожное». После октября сохранил полномочия. 31 декабря 1917 председатель Ставропольского общегубернского народного собрания.

8 января 1918 года  передал официально свои полномочия и должность главы губернии народному комиссару А. А. Пономарёву.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Семья 
 Жена — имя?
 Четверо детей

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 583.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии. Четвёртый созыв. М., 1913. c. 321.
 Четвёртая Государственная дума. Портреты и биографии. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1913. С. 32.
 Николаев А. Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы (февраль — март 1917 года): персональный состав // «Из глубины времён». № 5. Санкт-Петербург. 1995;

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9 Дело 750;

Примечания 

Трудовая группа
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Персоналии:Ставропольская губерния